James Morrison kan syfta på bland andra:

* James Morrison (född 1986), engelsk-skotsk fotbollsspelare
 James Morrison (född 1954), amerikansk skådespelare
 James Morrison (född 1984), brittisk sångare och gitarrist
 James Augustus Cotter Morison (1832–1888), engelsk essäist och historiker